El nombre de Iglesia de Santa Margarita es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Margarita.

Advocación 
 Santa Margarita de Escocia, santa cristiana - Festividad: 16 de noviembre.
Para otros santas
 Véase Santa Margarita, desambiguación

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 

 Iglesia de Santa Margarita, iglesia católica en la localidad de Palma de Mallorca, provincia de Islas Baleares;
 Iglesia de Santa Margarita, iglesia católica en la localidad de Linares, provincia de Jaén;
 Iglesia de Santa Margarita, iglesia católica en la localidad de Onda, provincia de Castellón;

En Francia 
 Iglesia de Santa Margarita, iglesia católica en la ciudad de París;

En Italia 
 Iglesia de Santa Margarita, iglesia católica en la localidad de Noli, región de Liguria;

En Reino Unido 
 Iglesia de Santa Margarita artículo en en.wikipedia — Patrimonio de la Humanidad: Palacio y Abadía de Westminster e Iglesia de Santa Margarita, 1987—, iglesia anglicana en la ciudad de Westminster, Londres;

En República Checa 
 Iglesia de Santa Margarita, iglesia católica en la ciudad de Praga;